Okręty US Navy o nazwie USS "Houma":
 Pierwszy USS "Houma" (ID 4341-A) był zbiornikowcem. W służbie od stycznia do września 1919.
 Drugi "Houma" (YTB-811) był holownikiem typu Natick. W służbie w latach 1971-1999.

Houma